Ekemblemaria är ett släkte av fiskar. Ekemblemaria ingår i familjen Chaenopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ekemblemaria